Marmoresi – abitanti di Marmora
Marmoresi – abitanti di Marmore (Terni)